

Geografia

Argentina 
Junín (Buenos Aires) — cidade da província de Buenos Aires

Junín (Mendoza) — cidade da província de Mendoza
Junín (departamento de San Luis) — da província de San Luis
Junín (departamento de Mendoza) — da província de Mendoza
Junín de los Andes — cidade da província de Neuquén

Colômbia 
Junín (Cundinamarca) — município

Peru 
Junín (distrito)
Junín (região)
Junín (província)
Junín (Peru) — cidade na região homônima
Lago Junín

Venezuela 
Junín (Táchira) — município do estado de Táchira

História  
Batalha de Junín — travada em 6 de agosto de 1824, no âmbito da Guerra de Independência do Peru

Desambiguações de topônimos